Acronimul BBC este cea mai uzuală abreviere pentru British Broadcasting Corporation, televiziunea națională a Regatului Unit.

BBC  se mai poate referi și la
 BBC, codul aerian ICAO pentru Biman Bangladesh Airlines
 BBC - Brown, Boveri & Cie, actualmente Asea Brown Boveri, companie multinațională power/automation company headquartered in Zürich, Switzerland

Diverse alte utilizări

Acronime înșelătoare 

 BBC, aparența din limbile care utilizează alfabetul latin a literelor alfabetului chirilic ВВС (vedeți VVS), acronim pentru Forţele Aeriene Sovietice ori al Forţelor Aeriene Ruse
 BBC, (acronimul chirilic pentru VVS), acronimul Forţelor Aeriene Bulgare

Companii de radio și televiziune 

 British Broadcasting Company Ltd. (1922 – 1926), entitatea precursoare a British Broadcasting Corporation
 Biwako Broadcasting Co., Ltd., stație de televiziune din Prefectura Shiga, Japonia
 Barrington Broadcasting Company, LLC, stație de televiziune din  Hoffman Estates, Illinois
 Banahaw Broadcasting Corporation, stație de televiziune din Filipine

Diverse organizații sau entități 

 Beduin Broadcasting Company
 Belgian Bunkering Considar
 Berkshire Brewing Company, o micro fabrică de bere din statul american Massachusetts
 Billionaire Boys Club (haine), un nume din modă stabilit de trio-ul Pharrell Williams / The Neptunes / Star Trak
 Bluegrass Brewing Company, o micro fabrică de bere din statul american Kentucky 9stat SUA)
 Bombay Bicycle Club, Indie/Rock 3-Piece from North London
 Brabant Business Club
 Breakthrough Breast Cancer, organizație caritabilă britanică

"BBC" (song), a song by Ming Tea written for the movie Austin Powers: International Man of Mystery
Big Block Chevy (see Chevrolet Big-Block engine)
British Born Chinese, an alternate name for British Chinese
Billionaire Boys Club, the 1980s southern California investment group organized by Joe Gamsky (aka "Joe Hunt"); also the name of an NBC miniseries based on this
Blades Business Crew, the name for the hooligan gang associated with Sheffield United F.C.

Educație 
Biscayne Bay Campus, of Florida International University in Miami, United States
Brisbane Boys' College, an all boys day and boarding school located in Brisbane, Queensland, Australia
Baptist Bible College & Seminary, a Christian college in Clarks Summit, Pennsylvania

Politică sau guvernare  
Biplobi Bangla Congress, a political party in West Bengal, India
Blackpool Borough Council
Bournemouth Borough Council, an English unitary authority
Belgo-British Conference

Computers 
BBC Micro, an early home computer from the 1980s
BBCode, a markup language commonly used on message boards
Bootable business card, a CD-ROM shaped like a business card
Battlefield: Bad Company, a video game
Big Blue Cup, Adventure Game Studio's logo and mascot

Alte utilizări 

Bromobenzyl Cyanide, also known as Larmine, a tear gas

Acronime de trei litere